Яхронка:

 Яхронка — река в Костромской области России.
 Яхронка — небольшая река в России, протекает в Ивановской области.